Mutu se poate referi la:

Nume de familie 
Adrian Mutu (n. 1979), fotbalist român
 Daniel Mutu (n. 1987), fotbalist român
 Gabriel Mutu (n. 1969), jurist și om politic român
 Oleg Mutu (n. 1972), operator de imagine român, originar din Republica Moldova
Pârvu Mutu (1657-1735), zugrav și pictor de icoane

Toponime 
Râul Mutu, râu din județul Teleorman